43-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 15 по 19 февраля 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу, второй раз в карьере, одержал словенский велогонщик Примож Роглич из .

Участники 
Участниками гонки стали 25 команд: 12 команд категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 7 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 197 гонщиков. До финиша доехали 156 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 770,2 километра. Третий этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2017 году
Февраль 2017 года